Vers puede referirse a: 

 Vers, comuna francesa situada en Lot; 
 Vers, comuna francesa situada en Alta Saboya; o
 Vers, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Vers (subgénero lírico), poema de la lírica trovadoresca provenzal al principio equivalente a la cansó y luego especializado como composición moral o religiosa.